Борки Харьковской области:

 Борки — село в Змиёвском районе, место крушения Императорского поезда.
 Борки — поселок городского типа в Нововодолажском районе.